Flashing Lights (Kanye West), een single van de Amerikaanse rapper Kanye West
Flashing Lights (Chase & Status), een single van het duo Chase & Status samen met Sub Focus